Заполье — деревня в Плюсском районе Псковской области, входит в городское поселение МО «Заплюсье»

Расположена на автодороге Санкт-Петербург — Киев ().

История 
До 2015 года — административный центр сельского поселения Запольская волость. Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований», сельское поселение Запольская волость была объединена с существовавшим городским поселением Заплюсье. Новое муниципальное образование получило статус городского поселения под названием Муниципальное образование «Заплюсье» с центром в рабочем посёлке Заплюсье.

Примечания 

Населённые пункты Плюсского района